Шайма — посёлок в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Ирдоматского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ирдоматский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Череповца — 13 км, до центра муниципального образования Ирдоматки — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Ваньгино, Нова, Шайма.

По переписи 2002 года население — 342 человека (153 мужчины, 189 женщин). Преобладающая национальность — русские (95 %). 

Территория посёлка принадлежит Министерству Обороны РФ.

Примечания

Ссылки 
 
 Шайма в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района